Melby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Melby (Halsnæs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Melby Sogn, Halsnæs Kommune
 Melby (Kærum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kærum Sogn, Assens Kommune
 Melby (Landet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Landet Sogn, Svendborg Kommune
 Melby (Nordfyns Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Melby Sogn, Nordfyns Kommune
 Melby (Skærbæk Sogn) – en bebyggelse i Skærbæk Sogn, Tønder Kommune
 Melby (Årby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Årby Sogn, Kalundborg Kommune
 Melby (Kalundborg) – kendt for sit store olieraffinaderi og nærheden til Asnæsværket

 Tyskland
 Melby (Kappel) – bydel i Kappel, Sydslesvig